Jabach est un nom de famille allemand, notamment porté par 

Everhard Jabach (v. 1618-1695), banquier et collectionneur originaire de Cologne

D'après son nom, sont nommés
le retable Jabach d'Albrecht Dürer, ayant appartenu à Everhard Jabach
le recueil Jabach, recueil d'estampes représentant certains dessins de la collection d'Everhard Jabach
le portrait d'Everhard Jabach est une œuvre du peintre Hyacinthe Rigaud (v. 1688)